Mellangrundet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Mellangrundet, Korpo, Åboland, 
 Mellangrundet, Kimitoön, Åboland, 
 Mellangrundet, Hangö, Nyland,

Se även
Mellangrund
Mellangrunden
Mellangrynnan
Mellanskär

Robotskapade Finlandförgreningar